Juanfran può riferirsi a:

Juan Francisco García García, calciatore spagnolo nato nel 1976
Juan Francisco Torres, calciatore spagnolo nato nel 1985
Juan Francisco Moreno Fuertes, calciatore spagnolo nato nel 1988
Juan Francisco Guevara, motociclista spagnolo